versnelling (natuurkunde), verandering in snelheid
versnellingsmechaniek in de volgende vormen:
versnellingsbak in een auto
derailleur van een fiets
naafversnelling van een fiets
in het onderwijs: het in een kortere tijd dan gebruikelijk doorlopen van het lesmateriaal